Костас Папахристос (; , Волос,  — , ) — греческий кино.

Биография 
Известный комический актёр.
Снимался в кино с 1948 года. За свою карьеру исполнил роли в 172 кинофильмах. Играл, в основном, полицейских, военных и другие роли. Во время съёмок некоторых фильмов выступал, как дизайнер одежды.

Умер в афинской больнице от сердечного приступа.

Избранная фильмография 
 Οχυρό 27 (1950)
 Η θεία απ' το Σικαγο (1957)
 Ένας βλάκας και μισός (1959)
 Ο Ηλίας του 16ου (1960)
 Χριστίνα (1960)
 Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες (1960)
 Η Αλίκη στο ναυτικό (1961)
 Ευτυχώς χωρίς δουλειά (1963)
 Αυτό το κάτι άλλο (1963)
 Η σωφερίνα (1964)
 Τέντυ μπόι αγάπη μου (1965)
 Καλώς ήλθε το δολάριο (1967)
 Υποβρύχιο Παπανικολής (1971)
 Έλα να γυμνωθούμε, ντάρλινγκ (1973)
 Παλικάρι στα θρανία (1988)

Ссылки 
 
 Kostas Papahristos